Schindelmeißer ist der Name von Salzburger Exulanten:
 David Schindelmeißer (1757–1802), deutscher Weinhändler, Gründer vom Blutgericht (Königsberg)
 Louis Schindelmeisser (1811–1864), deutscher Komponist und Dirigent